Mary Peters (atlete) (1939), Brits meerkampster en bestuurder
 Mary Peters (politicus) (1948), Amerikaans minister
 Mary Peters (boek) boek van de schrijfster Mary Ellen Chase